Auvers (Haute-Loire)
 Auvers (Manche)